David Kennedy puede referirse a:

 David Kennedy, músico estadounidense.
 David Kennedy, actor británico.
 David Kennedy, piloto de automovilismo irlandés.
 David Kennedy, político y empresario estadounidense.